Agregado, agregar, agregación y agregaduría hacen referencia a varios artículos:

Ciencias
Adición (matemática), suma, sumando;
Agregación limitada por difusión, en física
Roca (agregado de minerales, véase también Conglomerado (geología)

En economía
Demanda agregada
Oferta agregada
Agregado monetario
Impuesto al valor agregado
Valor agregado o valor añadido.
Valor Agregado Bruto (VAB) o Valor Añadido Bruto.
Valor económico agregado (VEA)De Juan Dios Pantoja.

En diplomacia
Agregado (diplomacia), o agregado a una misión diplomática;
Agregado militar
Agregado aeronáutico
Agregado naval

En educación
Profesor agregado a la cátedra.
Agregación en Francia
Agregación de historia

En filosofía 
Cinco agregados, en el budismo

En organización territorial
Agregación de municipios
Anexión
Conurbación